Ukrainische Sozialdemokratische Partei steht für:

 Ukrainische Sozialdemokratische Partei (1899), politische Partei in der Ukraine 
 Ukrainische Sozialdemokratische Partei, Gründungsname (1998) der Partei Ukraine – Vorwärts!